«Ша́веш» () — португальский футбольный клуб из одноимённого города в округе Вила-Реал на севере Португалии. Клуб основан в 1949 году, домашние матчи проводит на стадионе «», вмещающем 12 000 зрителей. Лучшим результатом является 5-е место в сезонах 1986/87 и 1989/90 в Примейре.

История

Сезоны по дивизионам 
 Примейра — 15 сезонов
 Сегунда лига — 13 сезонов
 Сегунда дивизиу — 24 сезона

Достижения 
 Кубок Португалии
 Финалист: 2009/10
 Сегунда дивизиу
 Победитель (2): 2008/09, 2012/13

Выступление в еврокубках 

 1Р — первый раунд,
 2Р — второй раунд.

Состав

Известные игроки 
 

  Юссеф Харауи
  Пламен Гетов
  Радослав Здравков
  Георгий Славков
  Этьен Нтсунда
  Бето
  Вермелиньо
  Жуан Алвиш
  Руй Коррейра
  Лучан Маринеску
  Младен Кароглан
  Брима Разак
  Ренан Брессан
  Жуан Коррейя
  Патрик Фернандес
  Кевин Пина

Известные тренеры 

  
  Аугушту Инасиу
  Антониу Кальдаш

Ссылки 
 

Футбольные клубы Португалии